Серпули́ды () — семейство класса многощетинковых червей.

Описание 
В семейство серпулид входит около 80 родов этих животных. По величине они несколько меньше родственных им представителей семейства сабеллид. Ведут сидячий (седентарный) образ жизни, обитая в известковых трубчатых раковинах, которые способны закрывать в случае опасности особой «крышкой» из известковой или роговой ткани, развившейся у животного из видоизменённого щупальца. Питаются серпулиды детритом и одноклеточными животными, которых отфильтровывают из воды при помощи щупалец.

Палеонтология 
В отдалённые геологические эпохи представители серпулид принимали активное участие в образовании коралловых рифов. Это семейство кольчатых червей существует уже более 200 миллионов лет - древнейшие бесспорные находки серпулид происходят из среднего триаса. Обнаруженные учёными ископаемые остатки этих животных в раковинах, как правило, находятся в хорошем состоянии.

Распространение 
Представители семейства серпулид встречаются во всех океанах и климатических поясах Земли. Так, Pomatoceros triqueter обитает в водах Атлантического океана, в Средиземном, Северном и западной части Балтийского моря. Представители вида Spirorbis spirorbis живут в огромном ареале от Атлантического до северной части Тихого океана, в Северном Ледовитом океане — как в прибрежных водах, так и на глубинах до 5000 метров. Вид Spirobranchus giganteus встречается в тропических регионах Индийского и Тихого океанов — в колониях кораллов= колониях рода Porites. В большом количестве представители серпулид водятся в Мексиканском заливе и вдоль побережья Техаса. В районе Бермудских островов их остатки образуют целые рифы и атоллы диаметром до 30 метров.

Классификация 
В семейство серпулид входят следующие роды:

Литература 
 Koralle Meerwasseraquaristik-Fachmagazin Nr. 20 Röhrenwürmer, April/Mai 2003, ISSN|1439-779X

Примечания

Ссылки 
 

Семейства кольчатых червей